Berrien peut désigner :
 Berrien, commune française du département du Finistère et la région Bretagne
 Berrien Springs, village du Comté de Berrien dans l'État du Michigan aux États-Unis.

Voir aussi .